Черева́тенко () — фамилия украинского происхождения, среди выдающихся носителей которой можно выделить:

 
 Череватенко, Леонид Васильевич (1938—2014) — советский поэт, искусствовед, кинокритик, сценарист.
 Череватенко, Михаил Иванович (1903—1941) — украинский советский деятель спецслужб, начальник УНКВД Ворошиловградской области.